Batty ist der Familienname folgender Personen:

 Cynthia Hollandsworth Batty (* 1956), US-amerikanische Schriftgestalterin
 David Batty (* 1968), englischer Fußballspieler
 Emily Batty (* 1988), kanadische Radrennfahrerin
 Grant Batty (* 1951), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Jason Batty (* 1971), neuseeländischer Fußballtorwart
 Julius Batty (Pseudonym nach Thomas Batty, eigentlich Julius Seeth, 1863–1939), deutscher Löwendompteur
 Mark Batty (* 1986), kanadischer Radrennfahrer
 Mel Batty (1940–2011), britischer Langstreckenläufer
 Michael Batty (* 1945), britischer Geograph und Stadtplaner
 Robert Batty (1789–1848), englischer Maler und Radierer
 Thomas Batty (um 1832–1903), englischer Dompteur und Zirkusbesitzer